Marggraf är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

Andreas Sigismund Marggraf (1709–1782), tysk kemist
Georg Marggraf (1610–1644), tysk naturforskare

Se även 
Margraf
Markgraf
Marggraff

Tyska efternamn